

Известные носители 
 Покорный, Адольф (1895—?) — нацистский врач.
 Покорный, Амос (1890—1949) — чехословацкий шахматист.
 Покорный, Йозеф (род. 1955) — чехословацкий гребец.
 Покорный, Карел (1891—1962) — чешский скульптор.
 Покорны, Петер (род. 1988) — венгерский футболист.
 Покорный, Петер (род. 2001) — словацкий футболист.
 Покорны, Франц (1729—1794) — чешский композитор.
 Покорны, Франц (1797—1850) — австрийский дирижёр.
 Покорный, Юлиус (1887—1970) — немецкий (Австрия, Швейцария) лингвист.